Ammodytes är ett släkte av fiskar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Ammodytes ingår i familjen tobisfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tobisfiskar
Ammodytes